

Nom commun 
Le dévers est la valeur de la pente transversale d'un des deux versants d'une chaussée ou d'un trottoir ; c'est également la valeur de l'inclinaison transversale d'une voie ferrée. C'est aussi l'autre pente, au-delà d'une crête. 

Voir aussi :
 Escalade en dévers, en alpinisme.
 Insuffisance de dévers, dans le domaine ferroviaire.

Patronyme 

 Claire Devers (1955-), réalisatrice et scénariste française ;
 Gail Devers (1966-), athlète américaine ;
 Gilles Devers (1956-), avocat, blogueur et enseignant-chercheur français ;
 Jacob Devers (1887-1979), général américain ;
 Rafael Devers (1996-), joueur de baseball professionnel dominicain.

Toponyme 
 Devers, une ville du Texas, aux États-Unis.

Voir aussi